Абрамович Ігор Валерійович — арт-дилер, куратор, надає консультації з питань українського сучасного мистецтва та формування художніх колекцій в Україні.

Біографія 
Народився у місті Брянка, Луганська область. У 1994 р. закінчив Кіровський гірничо-транспортний технікум. Проходив військову строкову службу у 1994—1999 рр. Приватний підприємець з 2011 року. У 2018 році закінчив Національну академію образотворчого мистецтва і архітектури. Колекціонер, куратор, засновник Abramovych Foundation та Abramovych Sculpture Park. Сприяє розвитку зв'язків між українськими художниками та відомими аукціонними домами світу — Sotheby's, Phillips та Bonhams. Вважає, що сьогодні наше мистецтво є гідним внеском у міжнародний культурний діалог. Працює радником директора у Інституті проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України

Діяльність 
2009 року Ігор Абрамович брав участь у виставці Art-Kyiv Contemporary, що відбувалася в Українському домі, Київ.

Учасник Art-Kyiv Contemporary 2010 у Мистецькому Арсеналі, Київ (стенд Art-Agent Ukr.Gallery, проєкт «Made in Ukr»).
Національним художнім музеєм України і показаний у його залах протягом одного місяця.

У серпні 2011 року Ігор Абрамович очолив художній проєкт «20 років присутності», присвячений 20-річчю Незалежності України, який був представлений в залі Інституту проблем сучасного мистецтва НАМУ.

З 24 травня по 24 серпня 2012 року керівник проєкту «Сучасне мистецтво України», паралельна програма Першої Київської Міжнародної Бієнале сучасного мистецтва ARSENALE 2012, презентація якого відбулася в «ЄрміловЦентрі» (м. Харків).

У травні 2013 Ігор Абрамович реалізував проєкт «Орієнтація на місцевості», що показав громадськості погляд на українське мистецтво через призму пейзажу. Проєкт був підтриманий 
У жовтні 2013 був куратором виставки «Contemporary Ukrainian Artists» у Saatchi Gallery (Лондон), що знайомила європейського глядача з сучасним українським мистецтвом.

У лютому-березні 2014 став організатором проєкту «Сучасні українські художники» в співпраці з компанією Davis Casa у PinchukArtCentre (м. Київ).

Навесні 2014 (17 квітня — 17 травня) у складі кураторської групи АКМ-14 разом із Сергієм Канцедалом та Наталією Маценко куратор проєкту «СВОЇ» у ЦСМ ЄрміловЦентр (м. Харків). Проєкт було присвячено проблемі самоідентифікації в умовах історичних змін та різких соціокультурних зрушень.

У жовтні 2014 був одним із кураторів виставки «Premonition: Ukrainian Art Now» у Saatchi Gallery (Лондон), де були показані роботи сучасних українських художників, котрі стали свого роду передчуттям подій останнього часу.

Наприкінці листопада 2014 у складі кураторської групи АКМ-14 куратор оновленої версії проєкту «СВОЇ», презентованої в Мистецькому Арсеналі (м. Київ) в рамках форуму художніх проєктів ART-KYIV Contemporary 2014.

Навесні 2015 року став автором ідеї та організатором видання книги відомого українського мистецтвознавця Галини Скляренко «Сучасне українське мистецтво. Портрети художників», презентація якої відбулася в рамках фестивалю Книжковий Арсенал 22 — 26 квітня (Мистецький Арсенал, Київ).

В серпні 2015 виступив керівником колективного виставкового проєкту «Практика видозмін» в Інституті проблем сучасного мистецтва (м. Київ) в рамках VIII Всеукраїнської платформи «Новітні спрямування».

Спільно з Олександром Соловйовим став куратором спецпроєкту «Музейне зібрання. Українське сучасне мистецтво 1985—2015 рр. з приватних колекцій», що відбувся в Мистецькому Арсеналі (м. Київ) з 22 вересня до 10 жовтня 2015.

Навесні 2016 року виступає співкуратором виставкового проєкту ZenkoFoundation «Килим» за участі молодих українських митців (ZenkoFoundation, Татарів — Львівський палац мистецтв, Львів — Мистецький Арсенал, Київ — ЄрміловЦентр, Харків).

У червні 2016 — партнер проєкту «Ukraine. The Best» — культурний простір України від А до Я.

У жовтні 2016 став співкуратором колективного виставкового проєкту «Дух часу» (ZenkoFoundation, Татарів).

Є автором ідеї та куратором видавничого проєкту «25 років присутності», присвяченого українському мистецтву часів Незалежності. Двотомний каталог містить репродукції робіт, есеї та інтерв'ю понад 80-и сучасних українських художників різних поколінь, презентуючи їхнє бачення розвитку української культури останньої чверті століття.

В червні 2017 спільно з Олександром Соловйовим представили у львівському «Палаці мистецтв» проєкт «Show Promise», організований Zenko Foundation. У жовтні 2017 — керівник виставкового проєкту «Механізм еволюції» в рамках Х платформи «Новітні спрямування» в Інституті проблем сучасного мистецтва (Київ).

Навесні 2018 керівник видавничого проєкту, двотомника мистецтвознавиці Галини Скляренко «Від відлиги до Незалежності» про українських художників другої половини ХХ століття.

У травні цього ж року організував спільно з фундацією «Бровді Арт» проєкт «Кінець весни» (О. Тістол, С. Святченко) в рамках Kyiv Art Week, супроводжуваний каталогом.

Восени 2018 керівник конкурсу теоретичних робіт в царині сучасного мистецтва «Анатомія симулякра», оголошеного Інститутом проблем сучасного мистецтва НАМУ.

У листопаді 2018 організатор двох експозицій в рамках Другої міжнародної ярмарки «Photo Kyiv»: проєкт «Modern Ukraine» Олени Сапонової (від New Now Gallery) та презентації робіт Романа Мініна, Олега Тістола та Сергія Святченка (від Abramovych.art).

У березні 2019 ініціював оновлення формату мистецького часопису Інституту проблем сучасного мистецтва «Арт-курсив» та став артдиректором оновленого видання.

У травні 2019 року в рамках фестивалю «Kyiv Art Week 2019» виступає співкуратором проєкту «THE LONG JOURNEY» Contemporary Ukrainian Art of 1985—2004 from Private Collections та організатором експозиції павільйону Abramovych.art (за участі робіт Олега Тістола, Миколи Маценка, Сергія Святченка, Романа Мініна, Степана Рябченка).

Виступив партнером персонального проєкту Романа Мініна MININ.G у музеї Le Bois du Cazier, Шарлеруа, Бельгія (липень-жовтень 2019).

У вересні 2019 року виступив куратором проєктів «Метрополіс. Із серії You know my name» Сергія Святченко, Олега Тістола та Марини Скугарєвої та серією Less-колажів Сергія Святченка «Close up and Private» на міжнародній арт-ярмарці «Photo Kyiv».

Підтримав участь Єгора Зігури на виставці Sculpture by the Sea, Сідней, Австралія (жовтень 2019 року) . Автор став першим українським скульптором, який представив свої роботи за 20 років існування події.

У грудні 2019 року виступив куратором колективної експозиції «Алхімія Мотивації», учасників якої відібрано за результатами Open Call в межах XII платформи «Новітні спрямування».

Підтримав проєкти Романа Мініна «Donbas Paradise»(грудень 2019 року) та Єгора Зігури «AfterToday» (лютий 2020 року) в Premier Lounge міжнародного аеропорту Бориспіль в Києві.

Виступив партнером персональної виставки Сергія Якименко «Paradise Day» в Yermilov Center у Харкові (березень 2020 року).

Виступив партнером українського художнього проєкту «The Artifical Pain» в Центрі Сучасного мистецтва ZnakiCzasu в Торуні, Польща (квітень 2020).

Організував разом із компанією IDEII та арт-агентством TUASHO благодійний онлайн-аукціон Stay Art Home (квітень 2020 року), лоти якого створювалися в прямому ефірі. Всі виручені кошти були передані в медичні заклади.

Виступив партнером художнього соло-проекту Олега Тістола «60 років Незалежності», що проходили в Музеї модернізму Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького та у Музеї сучасного українського мистецтва імені Корсаків, Луцьк (серпень-жовтень 2020).

Став автором ідеї видавничого проекту «Нова українська скульптура», присвяченого творчості молодої генерації скульпторів (травень 2021)

Підтримав проект персональний Романа Мініна у Варенжевіль-сюр-Мер, Франція (серпень 2021 року)

Став автором ідеї та керівником проекту «30х30. Сучасне українське мистецтво» у межах програми до 30-річчя незалежності України у Національному центрі «Український дім» (вересень 2021)

Виступив партнером українсько-американського проекту в художньому музеї Zimmerli в Нью-Джерсі «Painting in Excess: Kyiv's Art Revival, 1985—1993» (жовтень 2021)

Підтримав проект персональний Романа Мініна «Mining Art» у Парижі, у Культурно-інформаційному центрі при посольстві України у Франції (листопад 2021)

Став керівником проекту «Лабіринти дискурсу» в рамках відкриття XIV платформи «Новітні спрямування» в Інституті проблем сучасного мистецтва, Київ (січень 2022) 

Виступив партнером виставки українського сучасного мистецтва «UNFOLDING LANDSCAPES" – Landscape and Poetics in Contemporary Ukrainian Art» у мистецькому центрі Silkeborg Bad у Данії (лютий 2022)

Став автором ідеї та куратором видавничого проекту «30 років присутності», присвяченого українському мистецтву часів Незалежності. Трьохтомний каталог містить зображення робіт, есеї, присвячені сучасним українським художникам різних поколінь (березень 2022)

Виступив співорганізатором виставкового проекту «Нова українська скульптура», присвяченого творчості молодої генерації скульпторів (квітень 2022)

Посилання 
 Посилання на авторський проєкт ABRAMOVYCH.ART. 
 NewNow Gallery — один із підрозділів проєкту ABRAMOVYCH.ART. 
 Спільний проєкт Ігоря Абрамовича та Романа Мініна. 
 Супутники мистецтва: інтерв'ю з арт-дилером Ігорем Абрамовичем для Vogue UA. 
 Просуває українських художників у світі та живе в задоволення. Історія арт-дилера Ігоря Абрамовича. 
 Ігор Абрамович: метаморфози арт-ринку. 
 Ігор Абрамович: «25 років присутності» — це погляд на художній світ «від першої особи». 
 Сторінка Игоря Абрамовича на порталі ISSUU. 

Українські громадські діячі
Українські мистецтвознавці